D. Luís de Meneses, o Trigo (c. 1480 - ?), Alferes-mor de Portugal
D. Luís de Meneses, 2.º Conde de Tarouca (c. 1570 - 1617)
D. Luís de Noronha e Meneses, 7.º Marquês de Vila Real (c. 1570 - ?)
D. Luís de Meneses, 3.º Conde da Ericeira (1632-1690)
D. Luís de Meneses, capitão-mor do Mar da Índia

Desambiguações de antropônimos